La Superliga Femenina de Voleibol 2020-2021, 52ª edizione della massima serie del campionato spagnolo di pallavolo femminile, si è svolta dal 3 ottobre 2020 al 18 aprile 2021: al torneo hanno partecipato dodici squadre di club spagnole e la vittoria finale è andata per la prima volta al .

Regolamento

Formula 
La formula ha previsto:
 Regular season, disputata con girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di ventidue giornate: le prime sei classificate hanno acceduto ai play-off scudetto, mentre le ultime due classificate sono retrocesse in Superliga 2.
 Play-off scudetto, disputati con:
 Quarti di finale (a cui non hanno partecipato le prime due classificate, già qualificate alle semifinali) e semifinali, giocate al meglio di due vittorie su tre gare.
 Finale, giocata al meglio di tre vittorie su quattro gare: in caso di parità di punteggio dopo le quattro gare (con i punteggi di 3-0 e 3-1 sono stati assegnati tre punti alla squadra vincente e zero a quella perdente, con il punteggio di 3-2 sono stati assegnati due punti alla squadra vincente e uno a quella perdente) è stato disputato un golden set).

Criteri di classifica 
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Numero di partite vinte;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti;
Risultato degli scontri diretti;
Classifica avulsa.

Squadre partecipanti 
Nonostante l'interruzione anticipata del campionato per effetto della pandemia di COVID-19, alla chiusura della stagione 2019-20 si è deciso di mantenere le due retrocessioni previste mentre dalla Superliga 2 sono state promosse l' e il , prime classificate rispettivamente nel girone A e nel girone B al momento dell'interruzione del campionato.

Fra le squadre aventi diritto:
 il  ha chiuso l'attività cedendo il titolo sportivo al ;
 il  ha rinunciato all'iscrizione: al suo posto è stato ripescato il .

Torneo

Regular season

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata alle semifinali play-off scudetto.
      Qualificata ai play-off scudetto.
      Retrocessa in Superliga 2 Femenina de Voleibol.

Play-off scudetto

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Verdetti

Statistiche

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 2020
Pallavolo nel 2021
 2020-2021